Telex (communicatie), een communicatiemiddel
Telex (band), een Belgische band die bij het Eurovisiesongfestival 1980 voor België uitkwam